Дон Лупе има више значења:

 Дон Лупе (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дон Лупе, Гранха (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Дон Лупе (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику